La ligne de base peut désigner :
la ligne de base en droit maritime, largeur des zones sous la juridiction d'un État côtier.
la ligne de base d'un instrument scientifique (HPLC, séquenceur de gène...) qui est la ligne au-dessus de laquelle sont détectés les pics, en dessous est la zone du bruit de fond.
la ligne de base, en interférométrie, qui est la distance maximale séparant les différents instruments de mesure (antennes astronomiques par exemple) qui forme un réseau interférométrique.
la ligne de base, en typographie, est la ligne sur laquelle reposent la plupart des lettres.